Журомин:

 Журомин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Журоминский повят.
 Журомин — гмина (уезд) в Польше, входит в Журоминский повят, Мазовецкое воеводство.